Citronella oder Zitronella steht für:

 Citronellöl, aus Zitronengrasarten gewonnene Öle
 Citronella (Gattung), Baum- und Strauchgattung aus der Familie der Cardiopteridaceae
 Citronellgras (Cymbopogon winterianus), eine Art aus der Gattung der Zitronengräser
 Unternehmen Zitronella, siehe Unternehmen Sizilien, deutsche Marineoperation im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Citronellal
 Citronelle